Yashima bezeichnet:
 eine Insel in der Präfektur Yamaguchi, Yashima (Yamaguchi)
 eine Stadt in der Präfektur Akita: Yashima (Akita) (heute: Yurihonjō)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Yashima (Han)
 Yashima (Schiff, 1896), Schlachtschiff der Fuji-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine
 Yashima (MSC-651), Minensuchboot der Yashima-Klasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte (1954–1970)
 eine Halbinsel, einen Berg und einen Tempel in/bei Takamatsu
 ein Nō-Stück: Yashima (Nō)

Yashima ist der Familienname folgender Personen:
 Erina Yashima, Dirigentin
 Mitsu Yashima (1908–1988), Künstlerin und Kinderbuchautorin
 Momo Yashima (* 1948), US-amerikanische Schauspielerin und Filmemacherin
 Norito Yashima (* 1970), japanischer Schauspieler
 Taro Yashima (Pseudonym, eigentlich Jun Atsushi Iwamatsu, 1908–1994), japanischer Zeichner, Cartoonist und Autor
 Tetsuya Yashima (* 1985), japanischer Grasskiläufer

Siehe auch:
 Jashima